Onderdistrict in Indonesië
 Sungai Limau (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Padang Pariaman in de provincie West-Sumatra
Plaats in Indonesië
 Sungai Limau (Pusako), een plaats in het regentschap Siak in de provincie Riau
 Sungai Limau (Asam Jujuhan), een plaats in het regentschap Dharmasraya in de provincie West-Sumatra